A METAP2 (alternatív írásmóddal MetAP2) lehetséges jelentései: 

 A metionin aminopeptidáz 2 enzim.
 A METAP2 enzimet kódoló gén az emberben